Lepenac je ime več naselij:
 Lepenac, Brus, Srbija
 Lepenac, Črna gora
 Lepenac, reka (vodotok) na Kosovu

Glej tudi 
 Lepena (razločitev)
Lepenski Vir